Ljutisch () ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Ljutisch (Wyschhorod); Dorf in der Oblast Kiew im Rajon Wyschhorod
 Ljutisch (Horodnja); Dorf in der Oblast Tschernihiw im Rajon Horodnja